

Гриннелл — місто, штат Айова
 Гриннелл — місто, штат Канзас